Список известных носителей-мужчин см. Замятнин.

Список известных носителей фамилии Замя́тнина